

Codici 
 BKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bikaner (India)

Sport 
 Bare-Knuckle Boxing – sport da combattimento e nome della maggiore promozione professionistica statunitense di tale sport